

Жінки 
 Бризгіна Анастасія Вікторівна (* 1998) — українська легкоатлетка, що спеціалізується у бігу на короткі дистанції, призерка чемпіонату Європи в приміщенні.
 Бризгіна Єлизавета Вікторівна — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади в Лондоні в естафеті, чемпіонка та срібна призерка першості Європи з легкої атлетики.
 Бризгіна Ольга Аркадіївна (* 1963) — українська легкоатлетка, триразова олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу. Виступала за збірну Радянського Союзу, а потім за Україну. Почесний громадянин Луганська.

Чоловіки 
 Бризгін Віктор Аркадійович (* 1962) — український легкоатлет, олімпійський чемпіон в естафеті 4×100 у складі збірної СРСР. Почесний громадянин Луганська.